ogórek – rodzaj roślin i owoce jednego z gatunków z tego rodzaju – ogórka siewnego
 ogórek – potoczna nazwa autobusu Škoda 706 RTO oraz innych bazujących na tej konstrukcji

Zobacz też 
 Magdalena Ogórek – polski historyk
 Michał Ogórek – felietonista, satyryk i dziennikarz